Laura y el misterio del asesino inesperado es un telefilme español de misterio y comedia de 2022, basado en la serie española Los misterios de Laura, emitida en La 1 de TVE de 2009 a 2014. La película está escrita por los creadores de la serie original, Javier Holgado y Carlos Vila, y dirigida por Pablo Guerrero. Fue producida por Verand TV (filial de Boomerang TV, que produjo la serie original), y cuenta con los regresos de actores como María Pujalte, Oriol Tarrasón, César Camino, Laura Pamplona y Beatriz Carvajal. Fue estrenada en televisión en abierto en La 1 y en streaming en RTVE Play el 13 de enero de 2022.

Trama 
Años después de abandonar el cuerpo, la exinvestigadora Laura Lebrel (María Pujalte) lleva una nueva vida, alejada de la labor policial y de sus viejos compañeros. Pero se ve obligada a volver a recurrir a sus habilidades cuando aparece como sospechosa de un asesinato - el del rector Eugenio Ortiz, un reputado teórico y antiguo asesor de la policía, que ha aparecido muerto en su despacho con un tiro en el pecho, en medio de una noche de celebración.

Reparto 
 María Pujalte como Laura Lebrel del Bosque
 Oriol Tarrasón como Martín Maresca Delfino
 Laura Pamplona como Lydia Martínez Fernández 
 Beatriz Carvajal como Maribel del Bosque César Camino como Vicente Cuevas Raúl Mérida como Héctor Herranz LeacheJuan del Pozo como Carlos Salgado LebrelRaúl del Pozo como Javier Salgado Lebrel Joaquín Climent como Eugenio Ortiz Carmen Conesa como Victoria 
 Carlos Hipólito como Sebastián Soto Nadia Al Saidi como Daniela NavasFran Cantos como Suárez Producción 
En mayo de 2021 se anunció que Televisión Española había dado luz verde a la continuación de la serie Los misterios de Laura en forma de un único capítulo. El 20 de agosto del mismo año, Oriol Tarrasón publicó en sus redes sociales la primera imagen del proyecto, confirmando la presencia de María Pujalte y Laura Pamplona y el título del mismo El misterio del asesino inesperado. El 6 de septiembre se confirmó el reparto completo del especial, confirmando a Beatriz Carvajal, César Camino y el reparto secundario.

En un principio, el capítulo fue anunciado para estrenarse en La 1 y RTVE Play el 9 de enero de 2022, pero fue retrasado al 13 de enero para hacer sitio para una maratón de la serie original en RTVE Play del 11 al 13 de enero de 2022.

 Recepción 
 Audiencia 
En su emisión en La 1 el 13 de enero de 2022, el telefilme fue visto por 1.329.000 espectadores, resultando en un share del 10,4%. Fue la tercera oferta más vista en televisión de la noche, por detrás de la película La tribu en Antena 3 y el estreno de la segunda edición de Secret Story: La casa de los secretos en Telecinco. Como resultado, el telefilme se convirtió en la oferta con el mejor resultado de audiencia de una ficción propia de TVE de la temporada 2021-2022, superando los resultados de Ana Tramel. El juego o la segunda temporada de HIT''.

Referencias 

Telefilmes de España
Películas de España
Películas en español
Películas de misterio
Boomerang TV
Películas de 2022
Películas basadas en series de televisión